Ларреа () — испанская фамилия.

Известные носители 
Ларреа Альба, Луис (1894—1979) — эквадорский военный, и. о. президента Эквадора
Ларреа, Мануэль (род. 1980) — уругвайский шахматист.
Ларреа, Педро (род. 1986) — эквадорский футболист.
Ларреа, Хуан (1782—1847) — аргентинский и испанский предприниматель и политик.
Ларреа, Хуан (1895—1980) — испанский поэт.
Уртадо Ларреа, Освальдо (род. 1939) — эквадорский политик, президент Эквадора.